Karl Elsener ist der Name folgender Personen:

* Karl Elsener (Messerschmied) (1860–1918), Schweizer Messerschmied und Unternehmer
 Karl Elsener (Fussballspieler) (1934–2010), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:
 Carl Elsener